

Patronyme 

 Pierre-Joseph Fiquet Du Boccage (17??-1767), traducteur français ;
 Anne-Marie Du Boccage (1710-1802), son épouse, écrivaine française ;
 Manuel Maria Barbosa du Bocage, (1771-1806), poète portugais.

 Le bocage est un paysage où les champs et les prés sont enclos par des levées de terre portant des haies ou des rangées d'arbres qui marquent les limites de parcelles de tailles inégales et de formes différentes, et où l'habitat est dispersé généralement en fermes et en hameaux. Le bocage normand en est un exemple. 

Homonymie de patronyme